Dusch ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Dusch (1912–2002), deutscher Fußballschiedsrichter

 Anton Carl Dusch (1760–1829), deutscher Landschaftsmaler
 Christian Dusch (* 1978), deutscher Politiker (CDU)
 Gottfried von Dusch (1821–1891), badischer Jurist und Politiker
 Johann Jakob Dusch (1725–1787), deutscher Dichter
 Klaudsij Dusch-Duscheuski (1891–1959), weißrussischer Architekt, Journalist und Politiker
 Theodor von Dusch (1824–1890), deutscher Mediziner
 Wilhelm Dusch (1871–1927), oberbayrischer Heimatdichter

Dusch steht für:

 die rätoromanische Variante des Vornamens Rudolf
 Dusch (Paspels), Ortschaft in der Gemeinde Paspels, Kanton Graubünden, Schweiz
 Duś
 Tusch (Begriffsklärung)